СТП может означать:
 СТП () — термин из прикладной баллистики, обозначающий геометрический центр эллипса рассеивания
 СТП () — обязательный вид документации, определяющий вопросы земельно-имущественных отношений и развитие муниципальных образований
 СТП (STP) — психотропное соединение класса амфетаминов
 СТП — сварка трением с перемешиванием.